Longitarsus apicalis  — вид  из подсемейства . Распространён с Северной, Восточной и Центральной Европе на запад до юго-запада Франции, от Греции на восток до Каспийского моря.

Аберрация и вариетет 
 вариетет: Longitarsus apicalis var. 4-maculatus Weise, 1888
 аберрация: Longitarsus apicalis ab. borealis Kolbe, 1920

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1817 году